Earth může být:

Earth (rapper)
Earth (Texas) – město v Texasu
 Earth (hudební skupina) – americká hudební skupina
 Earth (album, Vangelis) – album hudebníka Vangelise (1973)
 Earth (album, Jefferson Starship) – album skupiny Jefferson Starship (1978)
 Earth (album, Matthew Sweet) – album hudebníka Matthewa Sweeta (1989)
 Earth (album, Neil Young) – album hudebníka Neila Younga (2016)